59. breddegrad kan henvise til:

 59. nordlige breddekreds
 59. sydlige breddekreds